Okręty US Navy o nazwie USS  "Gregory":
 Pierwszy "Gregory" (DD-82) był niszczycielem typu Wickes. Wszedł do służby w 1918, zatopiony w boju w 1942.
 Drugi "Gregory" (DD-802)  był niszczycielem typu Fletcher. W służbie w latach 1944-64. Później przemianowany na obiekt szkoleniowy "Indoctrinator". Zatopiony w pobliżu Kalifornii w marcu 1971.

Gregory